Vézac kan syfta på:

Frankrike

 Vézac, Dordogne, 
 Vézac, Cantal – en kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne

Se även
Vesac